Olaszország
Faedo, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Faedo Valtellino, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében